

Place de la Bourse (Beursplein), place de Bruges.
 Place de la Bourse (Beursplein), place de Bruxelles.

Place de la Bourse, place de Bordeaux.
 Place de la Bourse, place de Lyon.
 Place de la Bourse, place de Nantes.
 Place de la Bourse, place du  de Paris.
 Place de la Bourse, place de Toulouse.

Place de la Bourse (Beursplein), place d'Amsterdam.
 Place de la Bourse (Beursplein), place de Rotterdam.

Bourse Place